Impreza Island Games 2007 odbyła się w dniach 30.06-06.07.2007 na greckiej wyspie Rodos. Zawodnicy rywalizowali w 14 dyscyplinach sportowych (golf, judo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo, piłka nożna, pływanie, siatkówka, strzelectwo, tenis, tenis stołowy, triatlon i żeglarstwo).

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa imprezy

2007 w sporcie
Island Games
2007 w Grecji